Tramontana steht für:

 Tramontana (Wind), einen in Südeuropa häufigen kalten Wind aus Nord bis Nordwest
 Advanced Design Tramontana, ein spanischer Supersportwagen
 ein spanischer Name für den Polarstern (Nordstern)

Tramontana ist der Familienname folgender Personen:
 Reinhard Tramontana (1948–2005), österreichischer Journalist
 Salvatore Tramontana (1926–2015), italienischer Mittelalterhistoriker
 Sebi Tramontana (* 1960), italienischer Jazz-Posaunist

Siehe auch:
 Tramuntana
 Tramontane